Patrik Eliáš, född 13 april 1976 i Třebíč, Tjeckoslovakien, är en tjeckisk före detta professionell ishockeyspelare och tidigare lagkapten för NHL-laget New Jersey Devils. Han var känd för sin puckhantering och sin förmåga att vid de flesta tillfällen vara rätt placerad på isen. 

Patrik Eliáš är den spelaren som gjort flest poäng i New Jersey Devils historia. Han valdes av New Jersey Devils som 51:a spelare totalt i 1994 års NHL-draft. 

Eliáš har vunnit Stanley Cup två gånger med Devils, säsongerna 1999–00 och 2002–03. 

Eliáš har representerat det tjeckiska ishockeylandslaget vid ett flertal tillfällen, bland annat i OS i Turin 2006 då de vann brons samt i OS i Vancouver 2010.

Patrik Eliáš spelade sin 1000:e NHL-match 6 januari 2012 mot Florida Panthers. Han gjorde ett mål och två assist i matchen som Devils vann med 5-2.

Elias avslutade officiellt sin karriär 2017.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Rekord
Flest övertidsmål under en NHL-säsong – 4
Flest poäng av en spelare i New Jersey Devils under en säsong – 96
Flest poäng av en spelare i New Jersey Devils under ett slutspel – 23

Meriter
 Stanley Cup 1999–00, 2002–03
 NHL First All-Star Team – 2000–01
 NHL Plus/Minus Award – 2000–01
 NHL All-Rookie Team – 1997–98
 OS-brons – 2006
 VM-brons – 1998, 2011

Referenser

Noter

Externa länkar

 Patrik Elias på nhl.com

Tjeckiska ishockeyspelare
Födda 1976
Män
Tjeckiska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2006
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2002 från Tjeckien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2002
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2006 från Tjeckien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2006
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Tjeckien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2010
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Tjeckien
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
Levande personer
Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Albany River Rats
Spelare i Metallurg Magnitogorsk
Personer från Třebíč
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Spelare som har gjort minst 1000 poäng i National Hockey League
Stanley Cup-mästare 2003
Stanley Cup-mästare 2000
Vinnare av NHL Plus/Minus Award
Spelare valda i NHL Entry Draft 1994
Lagkaptener i New Jersey Devils
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft